Готфрид Иоганн Лакемахер (; —) — известный в своё время филолог-востоковед.

Был профессором греческого языка в Гельмштедтском университете. Главные работы: «Observationes philologicae», «Antiquitates Graecorum Sacrae», «Disputationes de Alvendi Arabum philosopho», «Elementa linguae arabicae», «De Studio rabbinico a recentiorum quorundam criminationibus vindicato».

Литература 

Филологи Германии
Востоковеды Германии
Семитологи
Преподаватели Гельмштедтского университета